Too Many Cooks peut désigner :
Too Many Cooks, un roman de Rex Stout publié en 1938 ;
 Too Many Cooks, un film américain de 1931 ;
 Too Many Cooks, un court métrage américain de 1921 ;
 Too Many Cooks, un court métrage diffusé sur Adult Swim ;
 Too Many Cooks, une émission culinaire britannique diffusée sur ITV ;
 Too Many Cooks, une chanson d'un album pirate des Rolling Stones ;
 Too Many Cooks, un groupe de musique canadien.